Володимир III Мстиславич (1130 — ) — руський князь із династії Рюриковичів. Великий князь київський (1171). Князь дорогобузький (1150—1171), князь володимирський (1154—1157), князь слуцький (1162), князь трипільский (1162—1168).

Біографія 
Син Мстислава Великого від другого шлюбу.

Після смерті Ростислава Мстиславича 1167 року Володимир виявився старшим серед Мономаховичів, але сил для захоплення і утримання Києва не мав. Тому він разом з синами Ростислава закликав Мстислава Ізяславича на Велике князювання, але розраховуючи збільшити свої володіння. Собі він хотів на додачу до Трипілля Торчеськ з усім Пороссям. Мстислав, однак, дізнавшись про змову, обложив Володимира у Вишгороді.

1171 року, після смерті Гліба Юрійовича, князі Давид і Мстислав Ростиславичі покликали свого дядька Володимира на Велике князювання до Києва. Потайки від Ярослава Ізяславича і від Андрія Боголюбського Володимир приїхав до Києва, залишивши Дорогобуж синові Мстиславу. Андрій Боголюбський зажадав від Володимира покинути Київ. Володимир помер після менш ніж трьох місяців княжіння, не дочекавшись насильницького вигнання з Великого столу.

Помер 30 травня 1171 року (за іншими даними 1174) від важкої хвороби. Був похований у збудованій батьком церкві Федорівського монастиря у Києві.

Родовід

Примітки

Джерела 
 М. Ф. Котляр. Володимир Мстиславич  //

Посилання 

Мстиславичі
Великі князі Київські
Князі володимирські
Князі Дорогобузькі
Білгородські князі
Поховані в церкві Святого Федора (Київ)
Слуцькі князі